Плазуела де Акуња има више значења:

 Плазуела де Акуња (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Плазуела де Акуња, Гранха Порсикола (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику